Lycopus kan syfta på:

 Lycopus (växt) – ett släkte av kransblommiga växter
 Lycopus (djur) – ett släkte av krabbspindlar